Мёрт и Мозель () — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Лотарингия. Административный центр — Нанси. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 733 266 человек. По состоянию на 2015 год территория Мёрт и Мозель была разделена на 4 округа (Люневиль, Нанси, Брие и Туль), 23 кантонов и 594 коммуны. На 2012 год в департаменте было 8 городов с населением свыше 10 000 человек.

В списке приведены коммуны департамента Мёрт и Мозель.
Обозначение: (CUN) Городское сообщество Большого Нанси, созданное в 1995 году

Примечания 

Мёрт и Мозель